Charnley ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Charnley (1935–2012), britischer Boxer 
 John Charnley (1911–1982), britischer Chirurg und Orthopäde